Епархия Элуру () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Элуру, Индия. Епархия Элуру входит в митрополию Вишакхапатнама.

История 
9 декабря 1976 года Римский папа Павел VI выпустил буллу Haud dubitantes, которой учредил епархию Элуру, выделив её из епархии Виджаявады. В этот же день епархия Эрулу вошла в митрополию Хайдарабада.

16 октября 2001 года епархия Элуру вошла в митрополию Вишакхапатнама.

Ординарии епархии 
 епископ Иоанн Мулагада (9.12.1976 — 16.08.2009)
  Jaya Rao Polimera (назначен 13.06.2013)

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Haud dubitantes, AAS 69 (1977), стр. 315

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Индии